Кондра

 Кондра — река в Ярославском районе Ярославской области, приток Ити.
 Кондра, Валерия Владимировна (род. 1985) — российская певица, актриса и телеведущая.
 Кондра, Владимир Григорьевич (род. 1950) — советский волейболист, волейбольный тренер.